«Я не можу вписатися в цей світ» () — турецький телесеріал 2022 року у жанрі бойовика, драми та створений компанією Güzel Adamlar Medya. В головних ролях — Октай Кайнарджи, Ебру Озкан, Пелін Акіль, Еркан Джан, Хакан Карахан.

Перша серія вийшла в ефір 20 вересня 2022 року.

Серіал має 1 сезон.

Режисер серіалу — Онур Тан, Баран Озчайлан.

Сценарист серіалу — Юсуф Реха Алп, Махінур Ергюн, Алі Джан Яраш, Октай Кайнарджа, Онур Тан.

Сюжет 
Джезаїр Тюрк — розумний та сміливий чоловік, який виріс у багатій родині. Деякий час його життя протікало мирно та неквапливо. Але його брат, який обіймав важливу державну посаду, гине під час саботажу. Його чесне ім'я опинилося під загрозою. Джезаїр розуміє, що настав час діяти. Він готовий відмовитися від минулого життя, щоб помститися ворогам. Чоловік інсценує власну смерть і їде зі Стамбула. Під час виконання важливої ​​військової операції він отримує серйозне поранення і опиняється у шпиталі, де зустрічає красуню Фірузе. Джезаїр практично забув про своє минуле життя, але ситуація складається так, що йому потрібно повернутися на батьківщину. У рідному місті багато що змінилося, світ став зовсім іншим…

Актори та персонажі

Сезони

Рейтинги серій

Сезон 1 (2022)

Примітки

Посилання 

 Я не можу вписатися в цей світ на сайті atv
 
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022
Телесеріали турецькою мовою